Goral kan syfta på:

 Goral (getdjur) – en art i släktet goraler
 Goral – en person i folkgruppen som lever i Polen och Slovakien, se Goraler (folkgrupp)

Personer
 Ariel Goral (1909-1996), tysk musiker och författare